Keokuk and Hamilton Bridge bezeichnet:
 die Keokuk Municipal Bridge (auch Keokuk & Hamilton Bridge)
 die Keokuk and Hamilton Bridge Company